Forest Silence é uma banda húngara de ambient black metal formada em 1996.

Integrantes

Atuais

Winter - vocais

Ex-integrantes

Nagy Andreas - guitarra
Zoltan Schoenberger - bateria

Discografia

Full-length

2006 - "Philosophy of Winter"

Demo

1997 - "The 3rd Winter"
2000 - "Winter Circle"
2002 - "The Eternal Winter"

EP

2010 - "Winter Ritual"

Ligações externas
Myspace
Last.fm

Bandas de black metal da Hungria
Bandas formadas em 1996